Ten Years — перший мініальбом американського дівчачого поп-дуету Aly & AJ. Реліз відбувся 17 листопада 2017 року.

Список композицій

Чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Aly & AJ 

Альбоми Aly & AJ